Chilworth kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Chilworth, Surrey, ort i England, 
 Chilworth, Hampshire, ort i England,